Le Parc zoologique de Fort-Mardyck - Dunkerque Grand Littoral est un parc zoologique  qui a changé de nom en avril 2022 pour devenir Bio-Topia "Espace de conservation et de découverte de la biodiversité"  français situé à Fort-Mardyck dans le Nord. Le parc présente plus de 270 animaux de 70 espèces différentes de mammifères et oiseaux. Il fait partie de l'Association européenne des zoos et des aquariums.

Animaux présentés 
Les espèces présentées en 2022  sont :

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des parcs zoologiques et aquariums de France
 Fort-Mardyck

Liens externes 
 
 Site officiel

Dunkerque
Fort-Mardyck